SLM H 2/3 steht für folgende von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) gebaute schmalspurige Zahnrad-Dampflokomotiven:
 SLM H 2/3 (1904)
 SLM H 2/3 (1992)